Leodice eritrocephala är en ringmaskart som beskrevs av Risso 1826. Leodice eritrocephala ingår i släktet Leodice och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
eritrocephala